Вучји пас, хибрид домаћег пса и вука
  (Сарлошки вучји пас), псећа пасмина
 Чехословачки вучјак (Чехословачки вучји пас), псећа пасмина

или:

 Немачки овчар, псећа пасмина
или:

 Вучијак (планина), планина у Републици Српској, Босна и Херцеговина